Илю́хин (женская форма — ) — русская фамилия, произошедшая от мужского имени Илю́ха (грубовато-фамильярная форма имени Илья). Также — топоним.

Известные носители 
 
 Илюхин, Алексей Алексеевич (1950—2020) — советский и российский актёр, режиссёр игрового и документального кино, сценарист.
 Илюхин, Виктор Иванович (1949—2011) — российский юрист и политик, депутат Государственной думы России.
 
 Илюхин, Иван Алексеевич (1916—?) — советский дипломат.
 Илюхин, Михаил Иванович (род. 1966) — российский самбист и боец смешанного стиля.
 Илюхин, Николай Васильевич (1920—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Илюхин, Павел Андреевич (1915—?) — Герой Социалистического Труда.
 Илюхин, Пётр Иванович (1924—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Илюхин, Фёдор Тимофеевич (1911—2007) — советский писатель, фронтовой разведчик.

Илюхина

Топоним 
 Илюхин — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также